Сен-Семфор'я́н-де-Марма́нь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на південний схід від Парижа, 80 км на південний захід від Діжона, 75 км на північний захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 361 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 877,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Семфор'ян-де-Мармань на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Семфор'ян-де-Мармань на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Семфор'ян-де-Мармань на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Семфор'ян-де-Мармань на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Семфор'ян-де-Мармань на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара